Lucas González peut désigner :

 Lucas González, localité argentine située dans le département de Nogoyá et dans la province d'Entre Ríos ;
 Lucas González (—), homme politique et économiste argentin ;
 Lucas González Amorosino (né en 1985), joueur de rugby à XV international argentin.